Saint-Adolphe (Manitoba), localité de la municipalité rurale de Ritchot, au Manitoba;
 Saint-Adolphe (Québec), hameau de la municipalité de cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury, au Québec;
 Saint-Adolphe-d'Howard, municipalité des Laurentides, au Québec.

